Ранчо ла Кабања има више значења:

 Ранчо ла Кабања (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Кабања (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику